Сумський полк — слобідський козацький полк, адміністративно-територіальна та військова одиниця на Слобожанщині у 1651-1765 роках
 Сумський 1-й гусарський полк — кавалерійський полк Російської імператорської армії.  Заснований у 1765 році з кадрів Сумського слобідського козацького полка як гусарський. Під час Наполеонівських війн: Сумський гусарський  полк. Припинив існування у 1918 році.